Масівці:
 Масівці — село в Україні, Хмельницька область
 Масівці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці